Kucze (powiat Ełcki)
 Kucze (powiat Olecki)
 Kucze (powiat Mrągowski)